Die Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2007 bis 6. Januar 2008 in Nouméa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Nouméa